Trilogy — третий студийный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1972 году.

Об альбоме 

Композиция Hoedown представляет собой переработку фрагмента из балета «Родео» Аарона Копленда. В честь баллады From the Beginning позже была названа автобиография Грега Лейка.

Список композиций 
 The Endless Enigma (Part One) (Эмерсон, Лейк) 6:37
 Fugue (Эмерсон) 1:57
 The Endless Enigma (Part Two) (Эмерсон, Лейк) 2:00
 From the Beginning (Лейк) 4:14
 The Sheriff (Эмерсон, Лейк) 3:22
 Hoedown (Копленд, аранжировка — Эмерсон, Лейк, Палмер) 3:48
 Trilogy (Эмерсон, Лейк) 8:54
 Living Sin (Эмерсон, Лейк, Палмер) 3:11
 Abaddon’s Bolero (Эмерсон) 8:13

Участники записи 
 Кит Эмерсон — орган Хаммонда C3, рояль Steinway, синтезаторы Moog III-C, Minimoog D, зурна (указана как «зукра»)
 Грег Лейк — вокал, электро- и акустические гитары, бас-гитара
 Карл Палмер — ударная установка, ударные музыкальные инструменты

Примечания

Литература 
Профильная:

Ссылки 
 Тексты песен с альбома Trilogy

Альбомы прогрессивного рока
1972 07
Альбомы Island Records
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы симфо-рока